Les Enquêtes du colonel Clifton est le premier épisode de la série de bande dessinée belge Clifton. Réalisé par Raymond Macherot, il est paru dans le journal Tintin  du , avant d'être publié en album broché en 1961 par les éditions du Lombard, dans la collection Jeune Europe.

Synopsis 
Après le mystérieux cambriolage de leur bijouterie, MM. Smogg et Ramsbottom engagent le colonel Clifton pour retrouver les voleurs. Le coffre-fort, qui contenait un diamant de grande valeur, a été enlevé en quelques minutes. Or, les traces de pas indiquent qu'il n'y avait qu'une personne dans la pièce au moment du vol.

Personnages 
 Colonel Clifton
 Miss Partridge
 Howard Smogg
 John Ramsbottom
 Emir Abd El-Falzar
  Khroumir
 Melvyn-Doigts-de-fée
 Gonzales
 Inspecteur de police

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Bande dessinée de Raymond Macherot
Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 1961